A 7-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism în sală s-a desfășurat între 5 și 7 martie 1999 la Maebashi, Japonia. Au participat 472 de sportivi din 115 țări.

Sală 
Probele au avut loc la Domul Verde din Maebashi. Acesta a fost inaugurat în anul 1990.

Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; AM - record nord-american; AS - record asiatic; RE - record european; OC - record oceanic; SA - record sud-american; RA - record african; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

* Atletul a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Feminin

* Atleta a participat doar la calificări, dar a primit o medalie.

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
11 atleți au reprezentat România.

 Gabriela Szabo – 1500 m - locul 1, 3000 m - locul 1
 Ionela Târlea – 200 m - locul 1
 Violeta Beclea – 1500 m - locul 2, 3000 m - locul 5
 Monica Iagăr-Dinescu – înălțime - locul 4
 Ionuț Pungă – triplusalt - locul 5
 Bogdan Țăruș – lungime - locul 6
 Bogdan Tudor – lungime - locul 8
 Rodica Mateescu – triplusalt - locul 9
 Alina Rîpanu – 400 m - locul 11
 Adelina Gavrilă – triplusalt - locul 12
 Gabriela Mihalcea – prăjină -

Note

Legături externe 
  Timetable & Results

Atletism
1999
Atletism
Maebashi